Борли — название населённых пунктов.

  — деревня в Эссексе, Англия.
 Борли — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Борли — село в Абайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
Другое
 Борли — озеро в Лебяжинском районе Павлодарской области Казахстана.

См. также 
 Борлы
 Бурли